Henk Scholte (zanger), Nederlands zanger maar ook entertainer en presentator (*1959)
 Henk Scholte (biljarter), Nederlands biljarter (1932-1998)